Als Weltmeisterschaft 1993 oder WM 1993 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1993 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1993
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1993
 Badminton-Weltmeisterschaft 1993
 Bandy-Weltmeisterschaft 1993
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1993
 Bob-Weltmeisterschaft 1993
 Boxweltmeisterschaften 1993
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1993
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1993
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1993
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1993
 WDC World Darts Championship 1993/94
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1993
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1993
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1992/93
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1993/94
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1993
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1993
 Eisschnelllauf-Vierkampf-Weltmeisterschaft der Damen 1993
 Fechtweltmeisterschaften 1993
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1993
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1993
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1993
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1993
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1993
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1993
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1993
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1993
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1993
 Judo-Weltmeisterschaften 1993
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1993
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1993
 Kurzbahnweltmeisterschaften 1993
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1993
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1993
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1993
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1993
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1993
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1993
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1993
 Rallye-Weltmeisterschaft 1993
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1993
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1993
 Ringer-Weltmeisterschaften 1993
 Ruder-Weltmeisterschaften 1993
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1993
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 1993
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1993
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1993
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1993
 Snookerweltmeisterschaft 1993
 Snowboard-Weltmeisterschaft 1993
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1993
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1993
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1993
 Superbike-Weltmeisterschaft 1993
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1993
 Tischtennisweltmeisterschaft 1993
 Turn-Weltmeisterschaften 1993
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1993
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1993
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1993

!
Weltmeisterschaften nach Jahr